Sikorsky S-92 – elicottero medio a 19 posti della Sikorsky Aircraft Corporation